ESP () – system wspomagający kierowcę w utrzymaniu toru jazdy
 ESP – firma zajmująca się produkcją gitar elektrycznych oraz basowych
 ESP – system indeksacji biegów i konstrukcji manetek oraz przerzutek tylnych firmy SRAM
 ESP – elektrownia szczytowo-pompowa
 Encapsulating Security Payload – protokół bezpieczeństwa
 postrzeganie pozazmysłowe () – umiejętność zdobywania informacji inaczej niż za pomocą znanych zmysłów
 rozszerzony wskaźnik stosu () – jeden z rejestrów procesora w architekturze x86
  – specjalna partycja na nośniku danych zawierająca UEFI